Això és una llista de videojocs pel sistema d'ordinador ZX Spectrum.

Hi ha 1745 jocs en aquesta llista incompleta.

Vegeu també 
 Fantasy Software, que van produir: The Black Hole (videojoc de 1983), Violent Universe (videojoc de 1983), Doomsday Castle (videojoc de 1983), The Pyramid (videojoc de 1983), Beaky and the Egg Snatchers (videojoc de 1984), Backpackers Guide to the Universe (videojoc de 1984), The Drive-In (videojoc de 1984); molts per Bob Hamilton.

Referències 

 Spectrum Computing website - up to date database of ZX Spectrum software 
 
ZX Spectrum